Манцин (Mancinus) е име на:

 Манцини, когномен на фамилията Хостилии
 Луций Хостилий Маний, военен 217 пр.н.е. при Квинт Фабий Максим през началото на втората пуническа война (218 – 202 пр.н.е.); баща на Авъл
 Авъл Хостилий Манцин, консул 170 пр.н.е.
 Луций Хостилий Манцин, консул 145 пр.н.е.
 Гай Хостилий Манцин, консул 137 пр.н.е.; син на Авъл
 Манлий или Манилий Манцин, народен трибун 108 пр.н.е.

Хостилии